Iwan Stojanow ist der Name folgender Personen: 

* Iwan Stojanow (Fußballspieler, 1949) (1949–2017), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Stojanow (Leichtathlet) (* 1969), bulgarischer Leichtathlet
 Iwan Stojanow (Fußballspieler, 1983) (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Stojanow (Fußballspieler, 1991) (* 1991), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Stojanow (Fußballspieler, 2000) (* 2000), bulgarischer Fußballspieler